Rajd Niemiec 2015 (33. ADAC Rallye Deutschland 2015) – 33 Rajd Niemiec rozgrywany w Niemczech od 20 do 23 sierpnia 2015 roku. Był dziewiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej. Jego baza było miasto Trewir.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS21

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2015
Niemcy
2015 w Niemczech